Финал Кубка Испании по футболу 2008/2009 состоялся 13 мая 2009 года. «Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао со счётом 4:1 и стала обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на as.com

2009
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
События 13 мая
Май 2009 года
Спорт в Испании в 2009 году
Спортивные соревнования в Валенсии
Футбол в Валенсии